Jméno a příjmení Jiří Diviš má více nositelů:

 Jiří Diviš (1886–1959) – kardiochirurg a neurochirurg
 Jiří Diviš (restaurátor) – restaurátor
 Jiří Diviš (podnikatel) (* 1956) – manažer a podnikatel